Vir o VIR pueden hacer referencia a:
Vir, isla de Croacia.
Vir (Zadar), municipio de Croacia en la isla homónima.
Vir (género), género de camarón de agua salada.
Virginia International Raceway, autódromo de la ciudad de Danville, Virginia, Estados Unidos.
Vehículo de intervención rápida, vehículo destinado a la atención sanitaria urgente.